Палилула може бити:

 Градска општина Палилула (Београд), градска општина града Београда, Србија
 Градска општина Палилула (Ниш), градска општина града Ниша, Србија
 Палилула (Београд), насеље у Београду, у градској општини Палилула, град Београд, Србија
 Палилула (Ниш), насеље у Нишу, у градској општини Палилула, град Ниш, Србија
 Палилула (Сврљиг), село у општини Сврљиг, Србија
 Палилула (Долж), село у општини Буковац, округ Долж, Румунија
 , село у општини Бојчиновци, Бугарска